Craveri est un patronyme italien porté notamment par :

 Benedetta Craveri (1942-), historienne italienne ;
 Enrico Craveri, dirigeant de football italien ;
 Federico Craveri (1815-1890), géologue, naturaliste, explorateur et météorologue italien ;
 Mario Craveri (1902-1990), directeur de la photographie, réalisateur et scénariste italien ;
 Sebastiano Craveri (1899-1973), illustrateur de livres, dessinateur publicitaire, prestidigitateur, acteur et écrivain italien.

Patronyme italien